Юниорский турнир УЕФА 1971 — 24-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 22 по 30 мая 1971 года в Чехословакии. Англичане в 4-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира

Составы 
Сборная СССР
Юрий Роменский («Нефтчи»), Стасис Трайнавичус («Жальгирис»), Александр Дамин («Динамо» К), Валерий Зуев («Динамо» К), Геннадий Курганов («Шахтёр»), Юрий Жуков (ЦСКА), Леонид Буряк («Черноморец»), Владимир Шелия («Динамо» Сх), Руслан Суанов («Спартак» Ордж.), Анатолий Кожемякин («Динамо» М), Александр Гуринович («Динамо» Мн), Александр Трусов («Волга» К), Анатолий Байдачный («Динамо» М), Олег Блохин («Динамо» К). Тренер — Евгений Лядин.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Футбол в Европе в 1971 году
Май 1971 года
Футбольные соревнования в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1971 году
Чемпионаты Европы в 1971 году